Sierra Nevada, hegység az Amerikai Egyesült Államokban
 Sierra Nevada de Santa Marta, hegység Kolumbiában
 Sierra Nevada, hegység Mexikóban
 Sierra Nevada, hegység Spanyolországban
 Sierra Nevada de Mérida, hegység Venezuelában